Carl Engström kan syfta på bland andra:

* Carl Engström (1863–1945), svensk sjömilitär
 Carl Engström ( (1864–1935), svensk militär
 Carl Engström (1870–1939), svensk skådespelare och teaterregissör
 Carl Engström (född 1991), svensk basketspelare